Под ключ () — вид проекта или работ, подразумевающий полную готовность к эксплуатации. Является полной противоположностью производства на заказ, когда некий товар или услуга производится для соответствия ожиданиям заказчика, или же незавершённый товар или услуга продаётся с ожиданием, что эти продукты будут доделаны заказчиком. В русскоязычном пространстве термин обычно используется в контексте выполнения строительных работ.

Проект или договор под ключ был описан Данканом Уоллесом в 1984 году как:

Основное использование
Под ключ в первую очередь означает некую товар или услугу, полностью готовую к продаже. Термин ссылается на тот факт, что заказчику при получении требуется «вставить ключ зажигания», чтобы это выполняло свою функцию, или что ключ нужно просто передать клиенту.

Специализированное использование
В бурении термин означает соглашение, в котором подрядчик должен полностью завершить скважину до определенного этапа, чтобы получить какую-либо оплату (в обмен на большую компенсацию по завершении).

Примечания

Маркетинговая терминология
Организация производства